Милстон има више значења:
 Милстон (Вилтшир),
 Милстон (Кентаки), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Кентаки
 Милстон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Милстон (Висконсин), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Висконсин